

Sigle 
 Tour Music Fest – festival italiano della musica emergente

Codici 
 tmf – codice ISO 639-3 della lingua toba-maskoy

Televisione 
 The Music Factory  – canale televisivo belga